Rouy peut désigner :

Toponymes
 Rouy, commune française du département de la Nièvre.
 Rouy-le-Petit, commune française du département de la Somme.
 Rouy-le-Grand, commune française du département de la Somme.
 Amigny-Rouy, commune française du département de l'Aisne.
 Rouy, marque de fromage à pâte molle à croûte lavée appartenant à Lactalis.

Patronymes
 Georges Rouy (1851 - 1924), botaniste français.
 Hersilie Rouy (1814 - 1881), artiste française connue surtout pour son combat contre les enfermements psychiatriques abusifs. 
 Maryse Rouy (1951 - ), romancière québécoise.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme